Испанская война (значения)

 Испанская война (46 — 45 гг. до н. э.) — последняя кампания Гая Юлия Цезаря периода гражданской войны в Римской республике, приведшая к установлению в Риме военной диктатуры.

 Гражданская война в Испании (исп. Guerra Civil Española; июль 1936 — апрель 1939) — конфликт между Второй Испанской Республикой в лице правительства испанского Народного фронта (республиканцы, лоялисты) и оппозиционной ей испанской военно-националистической диктатурой под предводительством генерала Франсиско Франко (мятежники), поддержанного фашистской Италией, нацистской Германией и Португалией. На стороне республиканцев воевали части Интербригады солдат-интернационалистов из числа коммунистов и иных левых из многих стран мира, в том числе — добровольцы из СССР.